Raymond II van Toulouse (ca. 870-ca.924), graaf van Toulouse (918-924)
 Raymond (IV) van Toulouse (ca.930-ca.972), als Raymond II hertog van Aquitanië (936-955)
 Raymond II van Rouergue (ca. 904-961), graaf van Rouergue (937-961)
 Raymond II van Bigorre (?-1080), graaf van Bigorre (1077-1080)
 Raymond II van Tripoli (ca. 1115-1152), graaf van Tripoli (1137-1152)
 Raymond II Trencavel (1207-1267), burggraaf van Carcassonne en Albi (1224-1226)